Izvoarele több romániai település lehet:

Szolnokháza, Bihar megye
Izvoarele, Buzău megye
Izvoarele, Constanţa megye
Izvoarele, Dâmboviţa megye
Bedellő, Fehér megye
Csufud, Fehér megye
Izvoarele, Fehér megye, Felsőgirda község
Izvoarele, Galaţi megye
Izvoarele, Giurgiu megye
Izvoarele, Gorj megye
Lindzsina, Hunyad megye
Izvoarele, Iaşi megye
Balázsszeg, Máramaros megye
Izvoarele, Mehedinţi megye
Izvoarele, Olt megye
Izvoarele, Prahova megye
Izvoarele, Teleorman megye
Izvoarele, Tulcea megye
Izvoarele, Vrancea megye